Csehország
 Lužnice, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lužnice (németül: Lainsitz), folyó Csehországban (204 km) és Ausztriában (4 km)
 Szerbia
 Lužnice, település a Šumadijai járásban